Баязид Тайфур ибн Иса Бастами́, известен как Баязид Бастами́ (; 804, Бастам — 16 апреля 846, Бастам) — известный персидский суфий, живший в IX веке (804—874).

Его дед был зороастрийцем из Персии. Баязид в течение длительного времени (около тридцати лет) изучал исламское богословие и суфизм. Всю жизнь он добросовестно исполнял религиозные обязанности.

Он советовал ученикам полностью предать себя Богу. 

Его учение состоит из пяти отличительных черт:

 соблюдать предписания Корана и Сунны,
 всегда говорить правду,
 быть свободным от ненависти,
 избегать запрещённой пищи,
 сторониться нововведений.

Примечания

Ссылки 
 
 
 Абу Язид Бастами / Sufizm.Ru
 Суфийский мастер Байазид Бистами — притчи

Философы Ирана
Родившиеся в 804 году
Родившиеся в остане Семнан
Умершие 16 апреля
Умершие в 846 году
Умершие в Иране
Персоналии по алфавиту
Исламские богословы
Богословы по алфавиту
Персоналии ислама по алфавиту
Накшбанди
Философы IX века